Джонні Квілті (,  21 січня 1921, Оттава —  12 вересня 1969) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1936 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 138 матчів у НХЛ, включаючи 13 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Колдера — 1941.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Оттави
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ‎